Epir, povijesna i zemljopisna regija, danas podijeljena između Albanije i Grčke

 Epir (antička država), država u antici
 Epir (periferija), jedna od 13 grčkih periferija
 Epirska Despotovina (1215. – 1479.), jedna od grčkih država nastalih nakon križarskog osvajanja Carigrada 1204.